Résultats détaillés de l'édition 2012 du tournoi de tennis professionnel masculin Masters de Shanghai.

Primes et points

Faits marquants 

 En atteignant les demi-finales, Roger Federer s'assure de rester  mondial la semaine suivante, qui est la  du Suisse à la tête du classement ATP.
 À l'issue d'une finale riche en rebondissements, Novak Djokovic a pris le meilleur sur Andy Murray en finale. Le Serbe, qui a sauvé cinq balles de match dans la deuxième manche, prend ainsi sa revanche sur la dernière finale de l'US Open. Il remporte son  Masters 1000.

Résultats en simple

Têtes de série

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Shanghai
 Saison 2012 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Shanghai
ATP 2012
Tennis en octobre 2012
Shanghai